

Patronyme 

 Ana Alcaide (née en 1976), chanteuse et joueuse de nyckelharpa espagnole ;
 Juan Ros Alcaide (né en 1956), personnalité politique espagnole ;
 Roberto López Alcaide (né en 2000), footballeur espagnol.